William Strickland (1er baronnet) (c. 1596 - 1673), député anglais ;
 William Strickland (3e baronnet) (1665 - 1724), propriétaire terrien anglais et homme politique whig ;
 William Strickland (4e baronnet) (1686 - 1er septembre 1735), propriétaire terrien anglais et homme politique whig ;
 William Strickland (1788-1854), architecte américain.